Rajiv Gandhi International Cricket Stadium bezeichnet die folgenden Stadien:

 Rajiv Gandhi International Cricket Stadium (Dehradun), ein Cricket-Stadion in Dehradun
 Rajiv Gandhi International Cricket Stadium (Hyderabad), ein Cricket-Stadion in Hyderabad